A Man Called Adam (danceact) - Britse danceact
 A Man Called Adam (film)